Полевской — уральский топоним.

 Полевской — город в Свердловской области.
 Полевской — станция Свердловской железной дороги в посёлке Станционном-Полевском Полевского городского округа Свердловской области.
 Полевской — название посёлка Большая Лавровка пригородной зоны города Полевского до 1966 года.